El National Invitation Tournament 1953 fue la decimosexta edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Seton Hall, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1953

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1950)

Baloncesto en 1953
National Invitation Tournament